Papyrus Chester Beatty ist die Bezeichnung: für Papyrushandschriften, die von Alfred Chester Beatty gesammelt worden waren. Es gibt etwa 20 biblische Papyri, die sich heute in der Chester Beatty Library in Dublin oder der University of Michigan befinden. Dazu kommen 29 magische und medizinische Papyri, die sich meist im British Museum in London befinden.

Handschriften des Alten Testaments
 Papyrus Chester Beatty IV
 Papyrus Chester Beatty V
 Papyrus Chester Beatty VI (Bibel)
 Papyrus Chester Beatty VII
 Papyrus Chester Beatty VIII
 Papyrus Chester Beatty IX/X, siehe Papyrus 967
 Papyrus Chester Beatty XI
 Papyrus Chester Beatty XIII
 Papyrus Chester Beatty XVIII

Handschriften des Neuen Testaments
 Papyrus Chester Beatty I, siehe Papyrus 45
 Papyrus Chester Beatty II, siehe Papyrus 46
 Papyrus Chester Beatty III, siehe Papyrus 47
 Papyrus Chester Beatty XVII,, siehe Papyrus 97
 Papyrus Chester Beatty 1499, siehe Papyrus 99

Handschrift mit apokryphen christlichen Texten
 Papyrus Chester Beatty XII

Medizinische Handschriften
 Medizinische Papyri Chester Beatty, 13. bis 12. Jahrhundert v. Chr.
 Papyrus Chester Beatty BM 10686, um 1250 v. Chr.

Handschrift der Chester Beatty Library (Dublin)